Viz kan verwijzen naar:

 Viz, Brits satirisch tijdschrift
 Viz, computerspel